

Акжарма — село, Кизилординська міська адміністрація, Кизилординська область
 Акжарма — село, Сирдар'їнський район, Кизилординська область

Див. також 
 Акжарминський сільський округ